Fruitlands bezeichnet

 Fruitlands (Kommune), eine utopische Kommune, gegründet 1844 in Harvard, Massachusetts
 Fruitlands Museum, ein Museum am Ort dieses Zentrums
 Fruitlands (Neuseeland), Ort in Central Otago in Neuseeland

Siehe auch:
 Fruitland